Termin FGS ima više značenja.

 Geranilfarnezil difosfat sintaza, enzim
 Fo Guang Šan, budistički monaški red